Șișești se poate referi la:

 comuna Șișești din județul Maramureș
 comuna Șișești din județul Mehedinți
 Râul Șișești